Joe Salisbury și Neal Skupski au fost campionii en-titre, dar au ales să nu-și apere titlul.

Nathaniel Lammons și Jackson Withrow au câștigat titlul învingând în finală perechea  Jason Kubler și Luke Saville cu scorul de 7–6(7–5), 6–2.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
Main Draw

2022
ATP Tour 2022